Lors de la Saison 2001-2002 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs saison régulière 

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B

Liens externes 
  Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest